Оцінка (математика) — процес пошуку оцінки, або апроксимації, яка є величиною, що може бути використана з певною метою.

 Статистична оцінка — оцінка параметра розподілу випадкової величини, якщо відома певна її реалізація.

Див. також 
 Експертне оцінювання
 Оцінка впливу на довкілля
 Евальвація

Посилання 
 Оценка в БСЭ
 Оцінка в тлумачному словнику
 Оцінка в економіко-математичному словнику
 Оцінка в соціології